Bojan Radulović (1992) – cestista sloveno con cittadinanza serba
Bojana Radulović (1984) – pallavolista serba
Miodrag Radulović (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore montenegrino
Mirna Radulović (1992) – cantautrice serba
Miroslav Radulović (1984) – ex calciatore sloveno
Nikola Radulović (1973) – ex cestista croato naturalizzato italiano
Oleksandra Radulović o Oleksandra Horbunova (1986) – cestista ucraina.
Saša Radulović (1978) – calciatore jugoslavo naturalizzato australiano
Saša Radulović (1965) – politico e ingegnere serbo
Zdravko Radulović (1966) – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo di etnia montenegrina